Хоффа может означать:
 Хоффа (фильм) — биографический фильм 1992 года об американском профсоюзном лидере Джимми Хоффа.
Люди с фамилией Хоффа:
 Хоффа, Джимми (1913 — исчез 1975) — американский профсоюзный лидер, исчезнувший при загадочных обстоятельствах.
 Хоффа, Риз (род. 1977) — американский легкоатлет, толкатель ядра. Призёр Олимпийских игр, чемпион мира.